В матче за Суперкубок России по футболу 2019 года встречались чемпион России 2018/19 петербургский «Зенит» и обладатель Кубка России 2018/19 московский «Локомотив». Матч за звание обладателя трофея состоялся 6 июля на стадионе «ВТБ Арена», победителем которого стал московский «Локомотив».

Для «Локомотива» это было седьмое участие в розыгрыше Суперкубка, а сам футбольный клуб до этого уже дважды становился обладателем трофея в 2003 и 2005 годах. «Зенит» также в седьмой раз принимал участие в этом турнире; на его счету четыре победы — в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.

Выбор места проведения 
2 апреля 2019 года в официальном Твиттере РФС было заявлено, что матч пройдёт на «ВТБ Арене». Кроме того, на случай непригодности газона стадиона к времени проведения матча, рассматривалась возможность проведения игры на «Ростов Арене» или на «Волгоград Арене».

Путь к Суперкубку 
«Зенит»
«Зенит» получил право на игру в Суперкубке как чемпион России сезона 2018/2019, завоевав титул в 27 туре чемпионата благодаря победе тульского «Арсенала» над московским «Локомотивом».

«Локомотив»

«Локомотив» получил право играть в матче после того, как выиграл Кубок России по футболу сезона 2018/2019.

Подробности

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Суперкубка России

Футбол в России в 2019 году
Суперкубок России по футболу
Матчи ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Матчи ФК «Локомотив» Москва
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2019
Июль 2019 года
События 6 июля
Футбольные соревнования в Москве
2019 год в Москве